Überländ steht für:

 Überländ, eine Bezeichnung für bestimmte Parzellen und Fluren
 Überländ (Gemeinde Schönbach), Ortsteil von Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Überländ (Gemeinde Ottenschlag), Ortsteil von Ottenschlag im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Überländ (Gemeinde Kindberg), Ortsteil von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
Siehe auch:
 Überland